Cattedrale di San Donato a Bruges
Cattedrale di San Donato a Mondovì
Cattedrale di San Donato a Pinerolo
Cattedrale di San Donato a Umbriatico